Торбурн, То́рберн ()  — фамилия. Известные носители:
 Торбурн, Клифф — канадский бывший профессиональный игрок в снукер.
 Торбурн, Крис (род. 1983) — профессиональный канадский хоккеист.

Примечания